Деррік Сміт — ямайський державний діяч і політик.
 Деррік Сміт — канадський хокеїст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок